Натуральне число 1866
 1866 рік до нашої ери
 1866 рік нашої ери